UAP steht für:

 Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union
 Unabhängige Arbeiter-Partei, deutsche rechtsextremistische Kleinpartei
 Unidentified Aerial Phenomenon, andere Bezeichnung für ein UFO
 Union des assurances de Paris, französisches Versicherungsunternehmen
 Unique Advertising Proposition, Marketingbegriff
 Uzina de Autoturisme Piteşti, rumänischer Autohersteller, siehe Automobile Dacia
 Flughafen Ua Pou (IATA-Code)
 Bahnhof Apolda (DS100-Code)

UAP